Kukuruznik è una parola russa derivata da "kukuruza", grano.
È stata usata come soprannome dei seguenti:

Polikarpov Po-2 – monomotore biplano multiruolo sovietico usato in modo esteso nell'agricoltura
Antonov An-2 – monomotore biplano multiruolo sovietico usato in modo esteso nell'agricoltura
Nikita Chruščёv – leader dell'Unione Sovietica, noto per avere introdotto indiscriminatamente il mais in tutto l'URSS